Florença — comuna italiana
 Florença (Coronel Fabriciano) — bairro do município brasileiro de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais
 Florença (província) — província italiana

Ver também 
 
 

Desambiguações de antropônimos